Sezon 1892/1893 First Division – pierwszy sezon angielskiej pierwszej klasy rozgrywek piłkarskich pod nazwą First Division. W sezonie tym pierwsza liga została rozszerzona do 16 zespołów, system ligowy zaś został rozszerzony o drugą ligę powiązaną z First Division poprzez system spadków i awansów. Mistrzem ligi został Sunderland, który uzyskał 48 punktów w ciągu całego sezonu. Był to drugi tytuł mistrzowski dla tego zespołu.

Drużyny 
W wyniku zmian regulaminowych miejsce w lidze utrzymało 13 na 14 zespołów uczestniczących w poprzedniej edycji.  i  uzyskały odpowiednio 7 i 6 głosów, co pozwoliło im na utrzymanie się w lidze. Klub , który zajął w poprzednim sezonie ostatnią lokatę, w głosowaniu uzyskał 4 punkty, przez co nie dostał pozwolenia na dalszą grę w First Division. Ze względu na planowane rozszerzenie ligi o dwa zespoły, wolne były miejsca dla trzech drużyn.  zdobyło 10 głosów,  zdobyło 9, zaś  - 6. Wszystkie te kluby w poprzednim sezonie brały udział w rozgrywkach Football Alliance, które po sezonie 1891/1892 zostały przekształcone w rozgrywki Second Division.

Informacje o klubach

Tabela ligowa

Wyniki meczów

Mecze testowe 
Mecze testowe były pierwowzorem dzisiejszych play-offów. Trzy najsłabsze zespoły First Division (sklasyfikowane na miejscach 14-16) zagrały przeciwko trzem najlepszym zespołom Second Division. W wyniku tych meczów jedna drużyna () utrzymała miejsce w pierwszej lidze, awansowały zaś  i .  pozostało w drugiej lidze na kolejny sezon,  zostało relegowane, zaś  zrezygnował z dalszego udziału w rozgrywkach The Football League.

Pierwsze mecze

Powtórki

Statystyki sezonu 
 Całkowita liczba strzelonych bramek: 936
 Średnia liczba bramek na mecz: 3,84
 Największa wygrana u siebie: 10 – 1 Newton Heath – Wolverhampton (15 października 1892)
 Największa wygrana na wyjeździe: 0 – 6 Accrington – Sunderland (3 września 1892)

Zobacz też 
 System ligowy piłki nożnej w Anglii
 Premier League
 The Football League

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Tabela i wyniki (ang.)
 
 Królowie strzelców sezonów 1889-1915 (ang.)
 Stroje klubów (ang.)

1892 w piłce nożnej
1892 w Wielkiej Brytanii
1893 w piłce nożnej
1893 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii